Piranesi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), italienischer Kupferstecher, Archäologe, Architekt und Architekturtheoretiker
 Laura Piranesi (1755–1785), italienische Künstlerin, Tochter von Giovanni Battista Piranesi
 Francesco Piranesi (1756/1758–1810), italienischer Künstler, Sohn von Giovanni Battista Piranesi
 Pietro Piranesi (1758–1810), italienischer Künstler, Sohn von Giovanni 

Piranesi steht für:
 Piranesi (Roman), Roman von Susanna Clarke (2020)